Popoloca (volk), een indiaans volk in Mexico
 Popoloca (taal), de taal van dat volk

Zie ook Popoluca